Николай Троицкий: Троицкий, Николай Александрович (1887—1957) — русский учёный-ботаник, доктор биологических наук.
 Троицкий, Николай Александрович (1903—2011) — российский, германский, американский инженер, архитектор, пропагандист, политик, библиограф.
 Троицкий, Николай Алексеевич (1931—2014) — российский историк.
 Троицкий, Николай Владимирович (1900—1984) — советский архитектор.
 Троицкий, Николай Дмитриевич (1895—1945) — иерей, священномученик, скончался в БАМлаге.
 Троицкий, Николай Захарьевич (Нафанаил; 1864—1933) — митрополит Харьковский.
 Троицкий, Николай Иванович (1851—1920) — российский историк-краевед, археолог, богослов, основатель первого тульского музея — «Палата древностей».
 Троицкий, Николай Петрович (1838—1903) — артист балета.
 Троицкий, Николай Сергеевич (род. 1947) — директор театра «Кремлёвский балет» Государственного Кремлёвского дворца Управления делами Президента Российской Федерации.

Примечания